Симбирск — многозначное понятие.
 Симбирск — название города Ульяновск в 1780—1924 годах.
 «Симбирск» — гекбот Каспийской флотилии Российской империи 1723 года постройки, участник Персидского похода 1722—1723 годов.
 «Симбирск» — гекбот Каспийской флотилии Российской империи 1729 года постройки.
 ТК-12 «Симбирск» — тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 «Акула».

См. также 
 «Лада-Симбирск»